Универсальная газовая постоянная  = 8,314 462 618 153 24  Дж/(моль·K) (точно) — фундаментальная физическая константа.
 Индивидуальная газовая постоянная , Дж/(кг·K) — константа для конкретного газа или газовой смеси с молекулярной массой .

Примечания